NGC 5052 (другие обозначения — UGC 8330, MCG 5-31-165, ZWG 160.171, PGC 46131) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5052
Волосы Вероники (созвездие)